Brandberg (berg), een berg in Afrika
Brandberg (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol